Алексе́й Ка́дочников: 
 Кадочников, Алексей Алексеевич (1935—2019) — мастер рукопашного боя, создатель «Системы Кадочникова».
 Кадочников, Алексей Игоревич (род. 1986) — российский боксёр.